Миге́ль Куэ́льяр Гачарна́ (;  — ) — колумбийский ; международный мастер (1957).

9-кратный чемпион страны (1941, 1946, 1953, 1955—1957, 1959, 1961, 1971).

В составе команды Колумбии участник 6-и Олимпиад (1954—1958, 1964, 1970—1972). Каждый раз (кроме Олимпиады 1970 года) выступал на 1-й доске. А 1964 году завоевал серебряную медаль в индивидуальном зачёте.

Участник межзональных турниров: Стокгольм (1962) — 22-е; Сус (1967) — 19-20-е; Ленинград (1973) — 18-е места.

Лучшие результаты в международных турнирах: Мар-дель-Плата (1952 и 1953) — 3-4-е и 5-е; Каракас (1973) — 2-е; Тунха (Колумбия, 1981) — 4-е места. Разделил 2-3 место (с У. Ломбарди) в 3-м Панамериканском чемпионате (1958) в Боготе.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Выступления Мигеля Куэльяра шахматных олимпиадах
 Выступления Мигеля Куэльяра в Панамериканских чемпионатах